В парному розряді жіночого тенісного турніру WTA Marco Island 1985, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кеті Джордан і Елізабет Смайлі виграли титул, у фіналі перемігши пару Камілл Бенджамін і Бонні Гадушек 6-3, 6-3.

Сіяні пари 

 Кеті Джордан /  Елізабет Смайлі (чемпіонки)
 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура-Хаясі (1-ше коло)
 Кенді Рейнолдс /  Шерон Волш-Піт (півфінал)
 Розалін Нідеффер /  Беверлі Моулд (чвертьфінал)

 Крістіан Жоліссен /  Марселла Мескер (чвертьфінал)
 Кеті Горват /  Вірджинія Рузічі (півфінал)
 Енн Мінтер /  Елізабет Мінтер (1-ше коло)
 Відсутня

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

WTA Marco Island